Кунаєв — російське прізвище.

Відомі носії 
 Кунаєв Артем Юрійович (1992) — український політик.
 Кунаєв Дінмухамед Ахмедович (1912—1993) — радянський державний і суспільний діяч.

Російські прізвища